Volksuniversität steht für:
 Volks-Uni, verschiedene Bildungsinitiativen
 Chinesische Volksuniversität, Hochschule in Peking